Villaconejos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Villaconejos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villaconejos är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Villaconejos. Runt Villaconejos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Aranjuez,  km sydväst om Villaconejos. Trakten runt Villaconejos består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid